Gustave Borginon (1852-1922), een Belgisch volksvertegenwoordiger voor de katholieke partij
 Hendrik Borginon (1890-1985), een Belgisch volksvertegenwoordiger en een van de drie stichtende leden van de Frontbeweging
 Fons Borginon (1966), een Belgisch voormalig Volksunie-voorzitter en volksvertegenwoordiger voor Open Vld

Nederlandse of Vlaamse achternaam